Miss Univers 1990, est la  du concours de Miss Univers a lieu le , au Shubert Theatre, à Los Angeles, Californie, États-Unis. 

Mona Grudt, Miss Norvège 1990, succède à l'hollandaise Angela Visser, Miss Univers 1989. Elle est la première norvégienne à remporter le titre de Miss Univers.

Résultats

Points lors des demi-finales

 Gagnante
 
 
 Top 6
 Top 10

Prix spéciaux

Ordre d'annonce des finalistes

Top 10

Top 6

Top 3

Candidates 

 - Christiane Stocker
 - Carla Barrow
 - Paola de la Torre
 - Gwendolyne Kwidama
 - Charmaine Ware
 - Sandra Luttenberger
 - Lisa Nichelle Sawyer
 - Ysela Antonia Zabaneh
 - Janet Tucker
 - Rosario del Toro Pilar
 - Robin Lee Ouzunoff
 - Tricia Rose Whittaker
 - Uranía Haltenhoff
 - Lizeth Mahecha
 Corée - Oh Hyun-kyung
 - Julieta Posla
 - Maj-Britt Jensen
 - Karina Ferguson
 - Jessica Núñez
 - Dalia El Behery
 - Raquel Revuelta
 - Carole Gist
 - Tiina Susanna Vierto
 - Gaëlle Voiry
 - Audrey Gingell
 - Jeni Balatsinou
 - Sascha Nukaka Motzfeldt
 - Marcia Damian
 - Marianela Abate
 Hollande - Stephanie Halenbeek
 - Vivian Moreno
 - Monica Chan
 - Edwina Menzies
 - Jestina Hodge
 - Suzanne Sablok
 - Hildur Dungalsdóttir
 - Barbara Ann Curran
 - Yvonna Krugliak
 - Annamaria  Malipiero
 - Michelle Hall
 - Hiroko Miyoshi
 - Anna Lin Lim
 - Charmaine Farrugia
 - Anita Ramgutty
 - Marilé del Rosario Santiago
 - Sabina Umeh
 - Mona Grudt
 - Mónica Plate
 - Jane Lloyd
 - Marisol Martínez
 - Germelina Padilla
 - Małgorzata Obieżalska
 - María Luisa Fortuno
 - Maria Rosado
 - Rosario Rodriguez
 - Glenor Browne
 - Gracia María Guerra
 - Roshani Aluwinare
 - Ong Lay Ling
 - Linda Isacsson
 - Catherine Mesot
 - Saskia Sibilo
 - Wen Tzui Pin
 - Jana Hronkova
 - Passaraporn Chaimongkol
 - Maryse de Gourville
 - Jülide Ateş
 - Karen Been
 - Ondina Pérez
 - Evia Stalbovska
 - Andreína Goetz

Jury

Points préliminaires 

 Gagnante
 
 
 
 Top 10
 Non classée

Observations

Notes sur les pays participants

Débuts

Retours 
Dernière participation en 1970
 .

Désistements

Notes sur les candidates 
 - Sascha Nukaka Motzfeldt, Miss Groenland 1990, est de descendance allemande, norvégienne et d'Inuits. Elle est la fille de l'homme politique groenlandais, Josef Motzfeldt.
 - Andreína Goetz, Miss Venezuela 1990, est de descendance allemande.

Notes sur le classement des pays 
 victoire de la Norvège grâce au sacre de Mona Grudt.
Les États-Unis sont classés pour la  consécutive.
Le Venezuela est classé pour la  consécutive.
Le Mexique est classé pour la  consécutive.
Le Chili est classé pour la  consécutive.
Le retour de la Colombie et de la Norvège, depuis leur dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1988.
Le retour de l'Inde, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1974. 
Le retour de la Tchécoslovaquie, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1970. 
Le retour de la Bolivie, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1964.
Le retour de la Turquie, depuis son dernier classement lors de l'élection de Miss Univers 1953.

Représentations des candidates aux concours internationaux

Diffusion internationale

Références

Liens externes 
  Miss Universe Organization official website
  NBC website

1990
Concours de beauté en 1990
1990 en Californie